Яков II:
 Яков II — король Шотландии (1437—1460).
 Яков II — король Англии (1685—1688) (одновременно король Шотландии под именем Якова VII).
 Яков II — король Кипра (1464—1473).